Butzek ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Butzek (* 1997), deutsche Leichtathletin
 Michael Butzek Professor für Konstruktionselemente an der Fachhochschule Aachen
 Walter Butzek (1886–1965), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Buczek
 Buzek